Formula 3000 sezona 2004 je bila dvajseto in zadnje prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 24. aprilom in 11. septembrom 2004.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R14=odstopil, toda uvrščen R=odstopilNS=ni štartal NT=brez časa na kvalifikacijah

2004 v športu
2004